

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club 
 
Paxtakor: 2012
Lokomotiv Tashkent: 2016, 2018

 
Lokomotiv Tashkent: 2019

Individuale 
 Capocannoniere del campionato uzbeko: 1
2016 (22 gol)

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka